Pieren ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Pieren (* 1962), Schweizer Skirennfahrer
 Nadja Pieren (* 1980), Schweizer Politikerin (SVP)
 Yael Pieren, Geburtsname von Yael Inokai (* 1989), Schweizer Autorin 

Siehe auch:
 Bieren